Duguid est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1982), dis jockey et producteur germano-écossais
 (né en 1962), homme politique canadien en Ontario
 (1884-1986), médecin et progressiste écossais
, superviseur en effets spéciaux australien

 (né en 1935), champion de curling canadien
 (1929-1993), joueur canadien de football
 (né en 1969), musicien et compositeur écossais
, musicien et parolier écossais
 (né en 1978), joueur anglais de football
Lorne Duguid (1910-1981), joueur canadien de hockey sur glace
 (né en 1950), auteur canadienne du domaine culinaire
 (né en 1969), joueur guyanie de cricket
 (né en 1954/55), homme politique canadien du Manitoba
Tyler Duguid (né en 2000), joueur canadien de rugby 
 (1828-1900), éducateur et académicien écossais

Homonymie de patronyme